Ву́лиця Боровико́вського — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Боровиковського — вулиця в Києві.
 Вулиця Боровиковського — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Боровиковського — вулиця у Львові.

Вулиця Боровиковського — вулиця в Волгограді.
 Вулиця Боровиковського — вулиця в Пензі.

Вулиці, названі на честь людей